AfterShot Pro — утилита для профессиональной обработки и управления фотографиями от компании Corel.

AfterShot включает в себя расширенный арсенал инструментов корректировки для управления фотографиями, позволяя детально настраивать фотоснимок без потери качества, а также имеет набор приложений для обработки формата Raw. Из основных возможностей программы можно выделить:

 Каталогизация.
 Обработка файлов в формате RAW.
 Простое управление всеми фотографиями в встроенном менеджере.
 Пакетная обработка.
 Расширенный поиск по атрибутам, тегам, ключевым словам, настройкам цифровой камеры и другим.
 Корректировка фото без потери качества.
 Работа в операционных системах Windows, Mac OS X и Linux.
 Поддержка стандартных и настраиваемых макетов шаблонов с последующим выводом на сайты или в альбомы.
 Печать.
 Настройка контрастности, резкости, насыщенности, стирание нежелательных оттенков и многое другое.
 Поддержка самых популярных графических форматов файлов.

Ранее утилита носила название Bibble, которую разрабатывала Bibble Labs, но после приобретения компанией Corel программа претерпела переименование. Плагины, созданные для Bibble, не поддерживаются в AfterShot Pro.

См. также 
 Aperture
 Adobe Photoshop Lightroom

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Corel
 
 
 
 

Графическое программное обеспечение
Кроссплатформенное программное обеспечение
Фотографическое программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программы для организации изображений